Rivarolo peut désigner:

 Rivarolo (Gênes), faubourg industriel au nord-ouest de Gênes ;
 Rivarolo Canavese, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont ;
 Rivarolo Mantovano, commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie ;
 Rivarolo del Re ed Uniti, commune italienne de la province de Crémone dans la région Lombardie ;